Villangómez peut faire référence à :
 Villangómez, commune de la province de Burgos dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 , linguiste d'Ibiza.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme